Си́львии () — род слепней из подсемейства Chrysopsinae.

Описание 
Среднего размера и мелкие мухи. Глаза голые. Усики стройные. Длина первого членика (скапус) усиков в два раза больше длины. Второй членик (педицел) изредка удлинённый. Вершинный членик щупиков изогнут и сплюснут с боков. Хоботок короче высоты головы. Крылья прозрачные или поперечные жилки и разветвление жилок с незначительным затемнением. У видов Silvius quadrivittatus и Silvius pollinosus крылья с чёрными пятнами. Голени задниих ног со шпорами на конце.

По особенностям строения и среды обитания выделяют две группы личинок. Личинки, обитающие в быстротекущих водотоках, имеют удлинённое тело с большими двигательными бугорками и венчиком крючков на них. Такие же крючки имеются на последнем сегменте брюшка. Тело личинок, живущих в почве, более короткое. Двигательные бугорки небольшие.

Распространение 
Представители рода встречаются в Палеарктике, Ориентальной области, Неарктике и Неотропике.

Классификация 
Наиболее близким родом к роду Silvius является Chrysops. Разделяется на несколько подродов. В состав рода включали в ранге подрода Nemorius, многие систематики рассматривают его в качестве самостоятельного рода.

Палеарктические виды.

 

 
 
  = syn Silvius latifrons
  = syn Silvius graecus
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ориентальные виды.

 
 
 
 

Неарктические виды.

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

Неатропические виды.

Палеонтология 
В ископаемом востоянии известен один вид Silvius merychippi, найденный в олигоценовых отложениях США.

Примечания 

Chrysopsinae
Роды двукрылых